Demicheli ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Demicheli (1896–1980), uruguayischer Rechtsanwalt und Politiker
 Tulio Demicheli (1914–1992), argentinischer Filmregisseur, Produzent und Drehbuchautor

Siehe auch:
 De Micheli
 Demichelis
 De Michelis